Henrik Madsen kan henvise til

 Henrik Madsen (fodboldspiller)
 Henrik Madsen (forfatter)
 Henrik Madsen (politiinspektør)
 Henrik Madsen (rektor) - (1867 - 1946)

Se også 
 Henrik Madsens Skole